Miejscowości w Australii:
 Melbourne – stolica i największe miasto stanu Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Melbourne – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Melbourne – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Brevard
 Melbourne – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Melbourne – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
W Wielkiej Brytanii:
 Melbourne – miasto w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Melbourne – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Melbourn – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
Inne:
 Mount Melbourne – wulkan na Antarktydzie
 HMAS „Melbourne” – nazwa okrętów australijskich